Fuentes de Año kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes de Año (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Fuentes de Año (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar